Браба́нт — власна назва; регіон у Нижніх Землях. Староукраїнська назва — Браба́нція (від ).

Історія 
 Герцогство Брабант

Топоніми

Брабант (провінція) — до 1995.
 Валлонський Брабант — провінція (після 1995).
 Фламандський Брабант — провінція (після 1995).

Нідерланди 
 Північний Брабант — провінція.

За межами Європи 
 Брабант — острів в архіпелазі Палмера, біля берегів Антарктиди.
 Леморн Брабант — півострів на південному заході острова Маврикій.
 Порт-Брабант — колишня назва міста Туктояктук, Канада

Посилання